Елизавета Васильева: Васильева, Елизавета Ивановна (более известна под фамилией Дмитриева; 1887—1928) — поэтесса.
 Васильева, Елизавета Романовна (1888—1959) — сборщица завода «Красная заря», Герой Социалистического Труда.